Nico – album grupy muzycznej Blind Melon
 Nico – amerykański film akcji
 Nico – niemiecka modelka, aktorka i piosenkarka
 Nico – rumuńska piosenkarka
 Nico – urugwajski piłkarz plażowy
 Nikos Polichronidis, pseud. Nico – grecki skoczek narciarski
 Nico Santos – piosenkarz, który użyczył głosu do piosenki ,,Brothers In Arms" DJ'a Micar'a